Příjmení Altman nebo Altmann nosí více různých osobností:

 Anna Altmannová (1851–1937) – česko-německá aktivistka a sociální demokratka
 Arje Altman (1902–1982) – izraelský politik
 Gabriel Altmann (1931–2020) – slovenský kvantitativní lingvista
 George Hosato Takei Altman (* 1937) – americký herec japonského původu
 Jakov Abramovič Altman (1930–2011) – ruský neurofyziolog
 Jana Altmannová (* 1944) – česká herečka, loutkoherečka, dabérka a pedagožka
 Jiří Altman (* 1958) – český politik
 Jiří Altmann (*1942) – český grafik a restaurátor, absolvent AVU
 Karel Altman (* 1960) – český historik
 Klaus Altmann – rozcestník
 Petr Altman (1939–2011) – český zpěvák
 Robert Altman (1905–2006) – americký herec, scenárista, režisér a producent
 Scott Altman (* 1959) – americký pilot a astronaut
 Sidney Altman (1939–2022) – kanadský chemik

Související články 
 Altmann

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení